L'Open de Manchester masculin 2021 est l'édition masculine de l'Open de Manchester de squash qui se déroule du 16 au  à Manchester. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix. À l'origine, le tournoi devait avoir lieu en mai 2021 dans le cadre du PSA World Tour 2019/20, mais il a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni.

Le tableau est composé de 32 participants dont une wild-card George Parker.

La finale voit la victoire du Péruvien Diego Elías face à Joel Makin.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Manchester de squash
 Saison 2020-2021 de la PSA
 Open de Manchester féminin de squash 2021

Liens externes 
 Page PSA

Sport en Angleterre en 2021
masculin 2021
Squash en 2021
Sport en août 2021